Юрий Воронин: Воронин, Юрий Викторович (род. 1962) — российский государственный деятель, финансовый омбудсмен (с 2018 года), руководитель аппарата Счётной палаты Российской Федерации (2013—2018).
 Воронин, Юрий Дмитриевич (1913—1989) — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Воронин, Юрий Михайлович (род. 1939) — помощник Председателя Счётной палаты РФ, бывший аудитор Счётной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы второго созыва, первый заместитель Председателя Верховного Совета Российской Федерации (март — октябрь 1993), народный депутат РСФСР (1990—1993).